Gitana, est la version espagnole du titre Gypsy de Shakira. 
 Gitana 11, un voilier.
 Gitana 13, un voilier.
 Gitana Eighty, un volier.
 Gitana Team, une structure française de course à la voile.
 Tierra Gitana, un album des Gipsy Kings sorti en 1996.

Voir aussi